Хулио Рубен Майора Перния (, род. 2 сентября 1996 года, Катия-Ла-Мар, штат Варгас, Венесуэла) — венесуэльский тяжелоатлет, бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года, чемпион панамериканского чемпионата.

Карьера 
На Панамериканском чемпионате 2017 года спортсмен из Венесуэлы завоевал серебряную медаль в весовой категории до 69 кг, взяв вес 315 кг.

На Панамериканском чемпионате 2018 года в Санто-Доминго Хулио стал чемпионом и получил свою золотую медаль установив общий итоговый вес 325 кг.

В начале ноября 2018 года на чемпионате мира в Ашхабаде, колумбийский спортсмен, в весовой категории до 67 кг, завоевал бронзовую медаль, взяв общий вес 322 кг. В упражнении рывок он был также третьим.

Женат на Исауре Эрнандес, есть дочь Хулиайлис.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Хулио Рубен Майора Перния на сайте IWF

Тяжелоатлеты Венесуэлы
Чемпионы Панамериканских игр по тяжёлой атлетике
Чемпионы Америки по тяжёлой атлетике
Чемпионы Южной Америки по тяжёлой атлетике
Чемпионы Южноамериканских игр
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года